Resort – instalação hoteleira, também referida como "estação turística"
 Estância turística (São Paulo) – título concedido pelo governo do estado de São Paulo, Brasil, a municípios que apresentem determinadas características turísticas

Ver também 
 Estância
 Estância termal
 Balneário
 Circuito turístico

Desambiguação